Игонин — русская фамилия. Известные носители:

 Игонин, Алексей Андреевич (род. 1976) — российский футболист, политик.
 Игонин, Анатолий Михайлович (1925—2005) — основоположник советского вермикультивирования, доктор медицинских наук .
 Игонин, Василий Александрович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Игонин, Владимир Панфилович (1931—1982) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр совхоза «Хмелевский» Мелекесского района Ульяновской области.
 Игонин, Леонид Андреевич (1914—1989) — советский химик. Лауреат Сталинской премии (1948).
 Игонин, Темур Гайратович (род. 2000) — узбекистанский и австралийский шахматист.

См. также 
 Игонен, Матвей (род. 1996) — эстонский футболист.